Совет департамента Кальвадос (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Кальвадос) — верховный орган управления департамента Кальвадос. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 50 советников, избираемых по мажоритарной системе в 25 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 

 Президент — Жан-Леонс Дюпон (Центристы, кантон Байё)
 1-й вице-президент — Сильви Ленуришель (Разные правые, кантон Ле-Мон-д’Оне)
 2-й вице-президент — Юбер Курсо (Разные правые, кантон Пон-л'Эвек)
 3-й вице-президент — Клара Деваэль-Кануэль (Союз демократов и независимых, кантон Фалез)
 4-й вице-президент — Ксавье Шарль (Союз демократов и независимых, кантон Мезидон-Валле-д’Ож)
 5-й вице-президент — Беатрис Гийом (Республиканцы, кантон Кабур)
 6-й вице-президент — Седрик Нувло (Республиканцы, кантон Курсёль-сюр-Мер)
 7-й вице-президент — Мелани Лепультье  (Разные правые, кантон Байё)
 8-й вице-президент — Мишель Ламар (Разные правые, кантон Онфлёр-Довиль)
 9-й вице-президент — Флоранс Буле (Радикальная левая партия, кантон Эвреси)
 10-й вице-президент — Людвиг Вийом (Республиканцы, кантон Кан-1)
 11-й вице-президент — Патрисия Гади Дюкен (Разные правые, кантон Тревьер)
 12-й вице-президент — Мишель Фрику (Республиканцы, кантон Уистреам)
 13-й вице-президент — Валери Декен (Разные правые, кантон Конде-ан-Норманди)
 14-й вице-президент — Марк-Андрё Сабатер (Вперёд, Республика!, кантон Вир-Норманди)
 15-й вице-президент — Анжелик Перини (Разные правые, кантон Лизьё)

Члены Совета департамента Кальвадос (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Исполнительный комитет Совета департамента 

 Президент — Жан-Леонс Дюпон (Союз демократов и независимых, кантон Байё)
 1-й вице-президент — Юбер Курсо (Разные правые, кантон Пон-л'Эвек)
 2-й вице-президент — Сильви Ленуришель (Разные правые, кантон Оне-сюр-Одон)
 3-й вице-президент — Оливье Колен (Разные правые, кантон Кабур)
 4-й вице-президент — Беатрис Гийом (Республиканцы, кантон Кабур)
 5-й вице-президент — Мишель Ламарр (Разные правые, кантон Онфлёр-Довиль)
 6-й вице-президент — Клара Деваэль-Кануэль (Союз демократов и независимых, кантон Фалез)
 7-й вице-президент — Клод Летёртр (Союз демократов и независимых, кантон Фалез)
 8-й вице-президент — Сильвиан Лепуатвен (Демократическое движение, кантон Эрувиль-Сен-Клер)
 9-й вице-президент — Поль Шанделье (Разные правые, кантон Тюри-Аркур)
 10-й вице-президент — Стефани Йон-Куртен (Разные правые, кантон Кан-2)
 11-й вице-президент — Мишель Рока (Разные правые, кантон Конде-сюр-Нуаро)
 12-й вице-президент — Кристин Дюран (Республиканцы, кантон Курсёль-сюр-Мер)
 13-й вице-президент — Седрик Нувло (Республиканцы, кантон Курсёль-сюр-Мер)
 14-й вице-президент — Мелани Лепультье  (Разные правые, кантон Байё)
 15-й вице-президент — Мишель Фрику (Республиканцы, кантон Уистреам)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Кальвадос
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Кальвадос

Кальвадос